Federico I di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1330 al 1336
Federico II di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1357 al 1396
Federico di Saluzzo – vescovo di Carpentras dal 1472 al 1483